UTC+6:30 (UTC+06:30) — часовой пояс, время в котором на 6 часов 30 минут смещено от UTC. Используется в следующих территориях:

Использование

Круглый год 
  — часть:

Как летнее время 
Сейчас как летнее время не используется.

История использования 
Также время UTC+6:30 использовалось:

Круглый год

Как летнее время 
 
 
 
  (1942—1945)

Ссылки 
 Время в мире и его история на timeanddate.com